

Geografia 
 Lar – città del distretto di Deoria (India)
 Lar – città della provincia di Fars (Iran)

Sigle 
 Lettera di Assunzione di Responsabilità – documento precedentemente richiesto ai fini della registrazione dei domini .it
 Location Aided Routing – protocollo di routing

Astronomia 
 Lar – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 LAR – codice aeroportuale IATA del Aeroporto regionale di Laramie, Laramie (Stati Uniti)
 lar – codice ISO 639-3 della lingua larteh

Altro 
 Lar – nome comune dell'ilobate dalle mani bianche (Hylobates lar)
 LAR – sigla automobilistica internazionale della Libia
 LAR – Lower Anterior Resection